Бранимир Јанковић (1920—1990), доктор правник наука, први ректор Универзитета у Нишу и професор Факултета политичких наука у Београду. 
 Бранимир Тори Јанковић (1934—1978), филмски редитељ, сценариста и глумац.